Spirograf urządzenie do kreślenia spiral
 Spirograf przyrząd (zbiornik o zmiennej pojemności) do pomiarów objętości oddechowej płuc oraz do sporządzania odpowiedniego wykresu (spirogramu), istotnego dla diagnostyki schorzeń dróg oddechowych.